Die Brasil Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. September 2001 in Costa do Sauípe stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden der President’s Cup in Taschkent sowie die Gelsor Open Romania in Bukarest ausgetragen, die wie die das Turnier in Costa do Sauípe zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Bei der ersten Ausgabe des Turniers schied der Lokalfavorit Gustavo Kuerten, der die Setzliste anführte, schon in der ersten Runde aus. Sein Landsmann Fernando Meligeni (Nr. 5 der Setzliste) zog ohne Satzverlust ins Finale ein, wo er aber überraschend gegen den Tschechen Jan Vacek verlor. Vacek erreichte das erste Mal überhaupt in seiner Karriere ein ATP-Endspiel und gewann gleich seinen ersten und einzigen Titel.
Sieger im Doppel wurde die Paarung Enzo Artoni und Daniel Melo, ebenfalls etwas unerwartet. Sie schlugen sowohl die Nummer 1 – in der ersten Runde – als auch die Nummer 2 Gastón Etlis und Brent Haygarth der Setzliste im Finale. Für beide war es der erste Finaleinzug und auch der erste Titel. Im Fall von Melo blieb es auch der einzige in seiner Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Costa do Sauípe